Augst bezeichnet
 Augst, politische Gemeinde im Schweizer Kanton Basel-Landschaft 
 Augst (Westerwald), Region im Westerwald

Augst ist der Familienname folgender Personen:
 Benedicte Augst (* 1968), französische Sportgymnastin
 Gerhard Augst (Künstler) (1908–1997), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker 
 Gerhard Augst (Maler) (1908–1997), deutscher Maler und Grafiker
 Gerhard Augst (* 1939), deutscher Germanist
 Gert Augst (1927–2005), deutscher Kirchenmusiker
 Klaus-Dieter Augst (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Oliver Augst (* 1962), deutscher Sänger, Komponist, Produzent und Hörspielautor
 Richard Augst (* 1884; † nach 1949), deutscher Geschichtspädagoge und Hochschullehrer
 Wilhelm Augst (1853–1913), deutscher Politiker